Stefan Maletic oder Stefan Maletić ist der Name folgender Personen:

* Stefan Maletic (Geistlicher) (1917–1993), jugoslawischer Priester, Klostervorsteher in Krka
 Stefan Maletić (Fußballspieler) (* 1987), serbisch-niederländischer Fußballspieler